Jorge Damián Rodríguez Larraura (Montevideo, 24 de enero de 1977), conocido también como Coco Rodríguez, es un exfutbolista uruguayo. Jugaba de arquero o golero. Actualmente se desempeña como entrenador de arqueros.

Como futbolista, siempre se destacó más por lo carismático, no tanto por sus habilidades bajo los tres palos. Se catapultó a la fama cuando el 12 de febrero de 2012 en un partido en defensa del equipo de sus amores Progreso frente a Central Español, durante el segundo tiempo del partido fue atacado con cantos racistas por los fanáticos de Central Español que estaban detrás del arco y que también lanzaron varias bananas que cayeron en el área de su equipo.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha de Jorge Rodríguez en BDFA

Nacidos en Montevideo
Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Club Atlético Progreso
Futbolistas del Club Atlético Basáñez
Futbolistas del Club Deportivo Unión San Felipe en los años 1990

Futbolistas del Club Atlético Juventud de Las Piedras
Futbolistas del Club Guaraní
Futbolistas de Unión Española en los años 2000
Futbolistas del Club Deportivo Universidad de Concepción en los años 2000
Futbolistas del Club de Deportes Cobresal en los años 2000
Futbolistas del Paysandú Bella Vista
Futbolistas del Tacuarembó Fútbol Club
Futbolistas del Uruguay Montevideo Football Club
Futbolistas del Club Atlético Tiro Federal Argentino
Futbolistas del Club Nacional (Paraguay)
Futbolistas del Racing Club de Montevideo
Futbolistas del Foot Ball Club Melgar
Guardametas de fútbol